"Život nije siv" naziv je prvoga albuma Mije Dimšić izdanoga 2017. godine.

Popis pjesama

Nagrade i priznanja 
 2018. Porin za album pop-zabavne glazbe (album Život nije siv)

Izvori 

Albumi iz 2017.
Hrvatski glazbeni albumi